In 2010 werd het 98ste Campeonato Paraense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pará. De competitie werd georganiseerd door de Federação Paraense de Futebol  en werd gespeeld van 21 november 2009 tot 6 juni 2010. Paysandu werd de kampioen.

Voorronde

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase
Bij gelijkspel gaat de club die het best presteerde in de competitie door.

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase
Bij gelijkspel gaat de club die het best presteerde in de competitie door.

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraense
Braziliaans competitievoetbal 2010